TMG steht für:
 Forefront Threat Management Gateway, eine Firewall von Microsoft
 Technologie- und Marketinggesellschaft des Landes Oberösterreich
 Tele München Gruppe, Medienunternehmen
 Telegraaf Media Groep, holländisches Medienunternehmen
 Telemediengesetz
 Temporomandibulargelenk, eine Bezeichnung für das Kiefergelenk
 The Master Genealogist, ein Ahnenforschungsprogramm
 Thomas-Mann-Gymnasium (München)
 Thomas-Mann-Gymnasium Stutensee
 Thomas-Müntzer-Gymnasium
 Tokyo Metropolitan Government, die Verwaltung der Präfektur Tokio
 Touring Motor Glider (Reisemotorsegler)
 Toyota Motorsport GmbH, Abteilung des japanischen Automobilherstellers Toyota
 Tramway Museum Graz
 Trident Media Guard, Gesellschaft zur Durchsetzung des franz. HADOPI-Gesetzes
 Trimethylglycin, medizinisch eingesetzter Wirkstoff
 1,1,3,3-Tetramethylguanidin, eine organische Base in der Synthesechemie

tmg steht für:
 Ternateño Portugis (ISO-639-3-Code), eine der ausgestorbenen portugiesisch- und malaiischbasierten Kreolsprachen, gesprochen auf Ambon Island und Ternate, Molukken

Abkürzung